Gunnar Friberg kan syfta på:

* Gunnar Friberg (1901–1977), svensk militär
 Gunnar Friberg (1933–1986), svensk motorjournalist och kåsör
 Gunnar Frieberg (1927–2018), svensk tecknare, filmanimatör och konstpedagog